Gladenbeck ist der Name von

 Friedrich Gladenbeck (1899–1987), deutscher Ingenieur und Ministerialbeamter
 Hermann Gladenbeck (1827–1918), preußischer Bildgießer
 Oscar Gladenbeck (1851–1923), preußischer Bildgießer
 Paul Gladenbeck (1869–1947), preußischer Bildgießer
 Walter Gladenbeck (1866–1945), preußischer Bildgießer

Die Kunst- bzw. Bildgießereien Gladenbeck in Berlin und später in Friedrichshagen sind zu unterscheiden:  
 Bildgießerei Hermann Gladenbeck & Sohn (1851–1888)
 Aktiengesellschaft [vormals] Hermann Gladenbeck & Sohn, gegr. 1888
 Gladenbecks Broncegießerei, Inh. Walter & Paul Gladenbeck (gegr. 1892, liquidiert 1911)   
 Gladenbecksche Bronzegießerei, Berlin-Friedrichshagen, Mitbegründer: Walter Gladenbeck (gegr. 1927, stillgelegt 1930, gelöscht 1942) 
Siehe auch:
 Gladbeck
 Gladebeck